Брахим Такиуллах (, род. , Гулимин) — один из высочайших людей в мире. В книге рекордов Гиннеса записан как обладатель длиннейших ступней в мире: 38,1 см. Является вторым по высоте человеком с ростом 246 см. 

Родился в Марокко. Брахим проводит половину года в Париже, а другую в родине. Аномальный рост начался в 18 лет. В мае 2011 года он измерялся у французского врача три раза в течение дня, стоя и лёжа.

Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса